Agapia se poate referi la:
Localități din România:
Agapia, Neamț, reședința comunei cu același nume
Localități din România cu nume compuse:
Agapia-Mânăstire, Neamț
Mănăstirea Agapia